Haltschyn (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Haltschyn (Berdytschiw, Andruschiwka), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, Stadtgemeinde Andruschiwka
 Haltschyn (Berdytschiw, Hryschkiwzi), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, Landgemeinde Hryschkiwzi
 Haltschyn (Koselez), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez